

Cinema 
Decadence – film del 1994 diretto da Steven Berkoff
Decadence – film del 2000 diretto da Andrew Blake

Musica 
Decadence – gruppo musicale thrash metal svedese
 Decadence – traccia dell'album Alternative dei Pet Shop Boys del 1994
Decadence – album degli Head Automatica del 2004
 Decadence – album dei Decadence del 2005
 Decadence – evento di musica e cultura BDSM nato a Bologna nel 2005